La nazionale di calcio femminile del Guatemala è la selezione maggiore femminile di calcio della federazione calcistica del Guatemala (Federación Nacional de Fútbol de Guatemala - FENAFUTG), che rappresenta il Guatemala nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali di calcio femminile.

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 14 agosto 2020, risulta occupare l'80º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendo una posizione rispetto alla precedente classifica redatta il 13 dicembre 2019.

Come membro della CONCACAF partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, CONCACAF Women's Championship, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Storia

Partecipazioni ai tornei internazionali 

Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni

Note 

Guatemala